Paus Pius IX - naamgever van onderstaande straat
 Pie-IX Boulevard - straat in Montreal
 Pie-IX (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat

Zie ook 
 Pio IX, doorverwijspagina